JDE steht für
 Jacobs Douwe Egberts, ein Kaffeeunternehmen
 Journal of Development Economics, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Java Development Environment

Abkürzung